Mania est une lampe murale, conçue par le designer italien Vico Magistretti en 1963 pour l'entreprise Artemide qui a commencé sa production en 1963 .

Notes et références

Bibliographie 
 Coerenza nel design di Vico Magistretti, in Ottagono 1, avril 1966
 Designers d'oggi Vico Magistretti, in La rivista dell'arredamento Interni, octobre 1978
 Vico Magistretti, un designer che progetta con la mano sinistra, in Il Mobile 11 juin 1986
 Fulvio Irace, Vanni Pasca, Vico Magistretti architetto e designer, Milano, Electa 1999, 
 Una nuova lampada in vetro, Domus 1963, 409, .
 Vanni Pasca, Vico Magistretti. L'eleganza della ragione, Milano, Idea Books 1991, .

Voir aussi 
  Archivio Vico Magistretti

Lampe